Waggonbau steht für:
 allgemein die Herstellung von Eisenbahnwagen, eine Disziplin des Fahrzeugbaus
 gleichnamige Unternehmen
 Deutsche Waggonbau 
 Waggonbau Ammendorf
 Waggonbau Bautzen
 Waggonbau Bremen
 Waggonbau Dessau
 Waggonbau Görlitz
 VEB Waggonbau Gotha
 ELH Waggonbau Niesky
 Waggonbau Graaff